IESA est un sigle qui peut signifier :
 Institut d'études supérieures des arts.
 Infogrames Entertainment SA, société française d'édition et de distribution de jeux vidéo.